MIO MIO Mate – bezalkoholowy napój gazowany zawierający naturalną kofeinę. Produkowany z ekstraktu liści yerba mate przez firmę Vivaris Getränke GmbH & Co. Napoje są butelkowane w Grüneberg w Brandenburgii i w Haselünne w Emsland wyłącznie w szklanych butelkach zwrotnych. Jedna butelka możne być wykorzystana do 50 razy.

Historia 
MIO MIO Mate pierwszy raz wprowadzono na rynek w sierpniu 2012 roku.
 
Najpierw było produkowane tylko MIO MIO Mate klasyczne w butelce 0,5L. Jednak ludzie reagowali tak pozytywnie, że firma wprowadziła nowe smaki. 
 
W 2015 r. butelkowano około 7,8 miliona butelek MIO MIO Mate oraz MIO MIO Coli.

W 2016 roku do dodany został nowy smak MIO MIO Mate Banana, a na początku 2017 roku wprowadzono MIO MIO mate Ginger z ekstraktem z imbiru.

Od roku 2015 jest całkowicie wegański. Około roku zajęło wyprodukowanie całkowicie wegańskiego kleju, który umożliwi mocowanie etykiet. Nie było to proste przedsięwzięcie, ponieważ klej nie może być ani za słaby, ani też zbyt twardy, tak aby możliwe było wielorazowe wykorzystanie butelek. 

MIO MIO Mate zawiera 119 kcal i 100 mg kofeiny na butelkę, co odpowiada jednej do dwóch filiżanek kawy. Napoje są dostępne w butelkach zwrotnych 0,5L i 0,33L MIO MIO Mate klasyczne, pozostałe smaki dostępne w butelkach 0,5L. W okresie 5 lat MIO MIO Mate zdobył tak dużą popularność, że obecnie zajmuje nr 1 w Niemczech wśród napojów typu mate (statystyka z GFK - Gesellschaft für Konsumforschung).

Marketing 
Marka jest przeciwieństwem dla wielkich koncernów takich jak Coca Cola i Pepsi - David gegen Goliath (Dawid przeciwko Goliatowi).  
 
Od roku 2018 jest marka przyjęła nowe hasło promowania swoich napojów które nazywa się #dulebst co po polsku oznacza "żyjesz"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 www.vivaris.net/index.php?id=produktwelten#c17
Napoje gazowane
Napoje bezalkoholowe